Élodie Cazes, née le  à Agen, est une artiste peintre française.

Elle est connue pour ses illustrations peintes à la bouche pour l'association de l'APBP.

Biographie 
Élodie Cazes est née le  à Agen.

Elle part vivre quelque temps, avec ses parents, en Nouvelle-Zélande et, âgée de 12 ans, elle est victime d'un accident de plongée qui la paralyse à vie.

En , elle adhère à l'association de l'APBP.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 Portrait d'Élodie Cazes sur Société d’Édition des Artistes Peignant de la Bouche et du Pied, apbp.fr

Naissance en avril 1979
Naissance à Agen
Peintre handicapé
Peintre français du XXe siècle
Peintre français du XXIe siècle
Peintre française